Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2013 fand vom 29. August bis zum 1. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war die Ahmann-Hager-Arena. Im Finale der Männer setzten sich Markus Böckermann und Mischa Urbatzka gegen Lars Flüggen und Alexander Walkenhorst durch. Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif wurden erneut Dritter. Bei den Frauen gewannen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst im Endspiel gegen die Titelverteidigerinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler. Den dritten Platz belegten Karla Borger und Britta Büthe.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV. Bei den Männern konnten die Duos Jonathan Erdmann / Kay Matysik, Julius Brink / Sebastian Fuchs und Björn Andrae / Marcus Popp wegen Verletzungen von Matysik, Brink und Andrae nicht antreten. Das Interimsduo Fuchs/Popp spielte mit einer Sondergenehmigung.

Spielplan Männer

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Spielplan Frauen

Hauptrunde

Verliererrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Offizielle Website der smart Beach-Tour
 Ergebnisse Männer beim DVV
 Ergebnisse Frauen beim DVV

2013
Volleyballveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland